HPL je lahko:

 Visokotlačna laminatna plošča (angleško High pressure laminate)
 Hitra patruljna ladja
 Horijev mamotropin, vrsta hormona